Ammermühle bezeichnet

 einen Ortsteil von Herrenberg, Baden-Württemberg
 einen Ortsteil von Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern